Azraq ash Shīshān är en kommunhuvudort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Zarqa, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Amman. Azraq ash Shīshān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Azraq ash Shīshān är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Azraq ash Shīshān. Runt Azraq ash Shīshān är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Azraq ash Shīshān är det största samhället i trakten. Trakten runt Azraq ash Shīshān är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Zarqa (guvernement)